Haploposthiidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 12 родів з 54 видами:
 Рід Adenocauda
 Adenocauda helgolandica Dörjes 1968
 Рід Afronta
 Afronta aurantiaca Hyman, 1944
 Afronta rubra Faubel, 1976
 Рід Deuterogonaria
 Deuterogonaria thauma (Marcus, 1952)
 Рід Exocelis
 Exocelis exopenis Ehlers & Doerjes 1979
 Exocelis reedi Hooge & Tyler, 2008
 Рід Haplogonaria
 Haplogonaria amarilla Hooge & Eppinger, 2005
 Haplogonaria arenaria (Ax, 1959)
 Haplogonaria elegans Faubel 1976
 Haplogonaria glandulifera Dörjes 1968
 Haplogonaria idia (Marcus, 1954)
 Haplogonaria macrobursalia Dörjes 1968
 Haplogonaria minima (Westblad, 1946)
 Haplogonaria pellita (Marcus, 1951)
 Haplogonaria phyllospadicis Hooge & Tyler, 2003
 Haplogonaria psammalia Faubel, 1974
 Haplogonaria simplex Dörjes 1968
 Haplogonaria sinubursalia Dörjes 1968
 Haplogonaria sophiae Hooge & Rocha, 2006
 Haplogonaria stradbrokensis Hooge, 2003
 Haplogonaria syltensis Dörjes 1968
 Haplogonaria viridis Dörjes 1968
 Рід Haploposthia
 Haploposthia brunea An Der Lan, 1936
 Haploposthia erythrocephala Kozloff 2000
 Haploposthia lactomaculata Tekle, 2004
 Haploposthia microphoca Marcus 1950
 Haploposthia opisthorchis Mamkaev 1967
 Haploposthia rubra (An der Lan, 1936)
 Haploposthia rubropunctata Westblad 1945
 Haploposthia vandula Hooge & Tyler 2002
 Рід Kuma
 Kuma albiventer (Marcus, 1954)
 Kuma asilhas Hooge & Rocha, 2006
 Kuma belca Marcus 1952
 Kuma blacki Hooge & Tyler, 2008
 Kuma brevicauda Marcus 1950
 Kuma flava Hooge & Smith, 2004
 Kuma monogonophora (Westblad, 1946)
 Kuma viridis (An der Lan, 1936)
 Рід Parahaplogonaria
 Parahaplogonaria maxima Dörjes 1968
 Рід Parahaploposthia
 Parahaploposthia avesicula Dörjes, 1968
 Parahaploposthia brunea Faubel 1976
 Parahaploposthia cerebroepitheliata Dörjes 1968
 Parahaploposthia longituba Hooge & Tyler, 2007
 Parahaploposthia thiophilus Fegley, Smith & Rieger, 1984
 Parahaploposthia velvetum Hooge & Tyler 2002
 Рід Pseudohaplogonaria
 Pseudohaplogonaria caribbea Hooge & Tyler, 2007
 Pseudohaplogonaria cerasina Hooge & Smith, 2004
 Pseudohaplogonaria minima Ehlers & Doerjes 1979
 Pseudohaplogonaria opisthandropora (Mamkaev, 1971)
 Pseudohaplogonaria rodmani Hooge & Tyler, 2007
 Pseudohaplogonaria vacua Dörjes 1968
 Pseudohaplogonaria viridipunctata (Westblad, 1946)
 Рід Pseudokuma
 Pseudokuma orphinum (Marcus, 1950)
 Рід Simplicomorpha
 Simplicomorpha gigantorhabditis Dörjes 1968

Ацеломорфи